Адимант () — имя нескольких персоналий классической античности. Может означать:

  — в греческой мифологии царь Флиунта, убитый молнией Зевса.
  — имя старшего брата и племянника философа Платона;
  — греческий командующий в битве при Саламине в 480 году до н. э.
 Адимант — афинский военачальник в сражении при Эгоспотамах.